Nidoran♀ – Pokémon di sesso femminile. Si evolve in Nidorina e, in seguito, in Nidoqueen.
 Nidoran♂ – Pokémon di sesso maschile. Si evolve in Nidorino e, in seguito, in Nidoking.

Inoltre il termine "famiglia Nidoran" indica i Pokémon Nidoran♀, Nidoran♂ e le loro rispettive evoluzioni.